Niemcy:
 Selters – dzielnica Ortenberga
 Selters (Westerwald) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Selters (Westerwald) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Selters (Taunus) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg